Formule 2 v roce 2011 byla třetí sezónou závodní série Formule 2. Začala v britském Silverstonu dne 16. dubna a skončila v Barceloně ve Španělsku dne 30. října. V sezóně zvítězil italský závodník Mirko Bortolotti před Švýcarem Christopherem Zanellou.

Jezdecké složení

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Reference 

Formule 2
Motoristické sporty v roce 2011